Cylindrostomidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Cylindrostomidae i ordningen Prolecithophora, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Prolecithophora, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cylindrostomidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Cylindrostomidae